Пётр Андре́евич Ю́щенко (; род. 15 сентября 1946, Хоружевка, Сумская область) — политик и народный депутат Украины IV—VI созывов. Старший брат третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Образование 
В 1970 году окончил Харьковский институт инженеров коммунального хозяйства по специальности инженер-электрик.

Карьера 
 1965—1968 гг. — электрик Харьковского подшипникового завода № 8.
 После окончания вуза и службы армии, в 1972—1976 гг., — конструктор Харьковского СКБ, главный инженер Чугуевского промкомбината.
 1978—1979 гг. — директор Харьковской фабрики культурно-бытовых изделий.
 1979—1988 гг. — заместитель начальника Харьковского областного управления местной промышленности.
 1988—1989 гг. — заместитель генерального директора харьковского ПО «Аврора».
 1989—1994 гг. — генеральный директор СП "Кінг мануфактури «Жовтень» (Харьков).
 1994—2001 гг. — генеральный директор харьковского ООО «Фирма „Слобода“».
 2001—2002 гг. — заместитель директора киевского ООО «Фирма „Сула“», президент ООО «Слобода» (Харьков).

Политическая деятельность 
Народный депутат Украины IV—VI созывов. На выборах 2002 и 2006 гг. прошел в Верховную раду по списку блока «Наша Украина». Член партии «Народный Союз „Наша Украина“», входил в президиум политсовета НСНУ.

В ноябре 2007 года по итогам досрочных парламентских выборов Пётр Ющенко получил мандат народного депутата VI созыва по списку блока Наша Украина - Народная самооборона (НУНС). Все три созыва работал в Комитете по вопросам культуры и духовности.

Взгляды 
Называющий себя «историком» Ющенко считает, что в мире существует «единая цивилизация, состоящая из 70 народностей». Утверждает, что древнегреческие философы разговаривали на украинском языке. Не предоставляя никаких доказательств, Ющенко заявляет, что Диоген предлагал сделать украинский государственным языком в Греции..

В 2019 году защитил докторскую диссертацию в Национальном педагогическом университете иимени Драгоманова на тему «Києворуська спадщина в історичній пам'яті українського суспільства (XII – початок XXI ст.).», однако в феврале 2020 года Аттестационная коллегия Министерства образования и науки приняла решение лишить его научной степени доктора наук «за академический плагиат, низкий уровень диссертационных исследований и несоответствие паспорта научной специальности».

Награды 
 Знак отличия президента Украины — Крест Ивана Мазепы (23 февраля 2010 года).

Примечания

Ссылки 
 Портал Верховной рады Украины
 Законотворческая деятельность Петра Ющенко 
 Персональный сайт Сергея Руденко, Ющенко Петр 

Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Семья Виктора Ющенко